Meisenheimer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jakob Meisenheimer (1876–1934), tysk kemist
 Johannes Meisenheimer (1873–1933), tysk zoolog

Tyska efternamn